AOZ steht für:
 Ambulantes Onkologiezentrum (siehe Universitätsklinikum des Saarlandes)
 Ambulantes Operations-Zentrum (siehe St. Marien-Hospital Hamm)
 Autonomes Optronisches Zielsystem (siehe Wiesel (militärisches Kettenfahrzeug))

aoz steht für:
 Uab Meto (ISO-639-3-Code), Sprache der Atoin Meto im Westen der Insel Timor

AOZ